Backens ist der Familienname folgender Personen:

 Sönke Backens (* 1969), deutscher Boulespieler
 Thomas Backens (1859–1925), deutscher Fotograf